

Geografia
 Monte Paget – montagna della Georgia del Sud
Paget – parrocchia civile di Bermuda

Persone
 Alfred Henry Paget (1816-1888) – politico britannico
 Alfred Paget (1879-1925) – attore cinematografico britannico del cinema muto
 Arthur Henry Fitzroy Paget (1851-1928) – generale, diplomatico e scrittore britannico
 Augustus Paget (1898-1918) – aviatore britannico
 Bernard Paget (1887-1961) – generale britannico
 Charles Paget, VI marchese di Anglesey (1885-1947) – ufficiale inglese
 Clara Paget (1988) – attrice britannica
 Debra Paget, nome d'arte di Debralee Griffin (1933) – attrice statunitense
 George Paget Thomson (1892-1975) – fisico britannico
 Henry Paget, I conte di Uxbridge (1744-1812) – nobile inglese
 Henry William Paget, I marchese di Anglesey (1768-1854) – militare e politico britannico
 Henry Paget, V marchese di Anglesey (1875-1905) – nobile britannico
 James Paget (1814-1899) – chirurgo e patologo inglese
 Mary Paget, contessa di Sandwich (...–1859) – nobildonna inglese
 Sidney Paget (1860-1908) – illustratore britannico
 Stephen Paget (1855-1926)  – chirurgo britannico
 Violet Paget, nota con lo pseudonimo di Vernon Lee (1856-1935) – scrittrice inglese
 William Paget, I barone Paget (1506-1563) – nobile e politico inglese

Altro
 Sir Harry Paget Flashman – personaggio creato dallo scrittore George MacDonald Fraser

Pagine correlate
 Malattia di Paget